Марк Паус (; 14 октября 1979, Осло) — норвежский композитор. Он является одним из самых популярных композиторов из Скандинавии. Он известен своим вниманием к традициям, тональности и мелодии. Он также написал музыку к фильму.

Награды 
 Приз Wessel, 2012
 Композитор года — Norwegian Music Publishers, 2017

Примечания 

Композиторы Норвегии